Lucky Bastard může být:
 Lucky Bastard (film, 2009) – americký film režiséra Everetta Lewise z roku 2009
 Lucky Bastard (film, 2013) – americký film režiséra Roberta Nathana z roku 2013
 Lucky Bastard (pivovar) – minipivovar v Brně